Медісон () — англомовне прізвище і топонім:

Персоналії 
Прізвище
 Бейлі Медісон (; 1999) — американська актриса.
 Голлі Медісон (; 1979) — американська модель і актриса.
 Джеймс Медісон (; 1751—1836) — четвертий президент США (1809—1817).
 Доллі Медісон (; 1768—1849) — дружина 4-го президента США Джеймса Медісона, перша леді США з 1809 до 1817 року.
 Келлі Медісон (; 1967) — американська порноакторка, режисер.
 Тіанна Медісон (; 1985) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2012).

Ім'я
 Медісон Айві (; 1989) — американська порноакторка та фотомодель німецького походження, танцівниця.
 Медісон Вілсон (; 1994) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2016).
 Медісон Девенпорт (; 1996) — американська акторка та співачка.
 Медісон Кіз (; 1995) — американська тенісистка.
 Медісон Паркер (, уроджена Жанетт Фрешль, ; 1989) — угорська порноакторка.

Географічні об'єкти 
 Медісон () — місто, розташоване в округах Медісон та Лаймстоун, штат Алабама, США.
 Медісон () — місто, розташоване в окрузі Сент-Френсіс (штат Арканзас, США).
 Медісон () — місто та окружний центр в окрузі Медісон, штат Вірджинія (США).
 Медісон () — місто у США, столиця штату Вісконсин.
 Медісон () — місто в окрузі Морґан, штат Джорджія (США).
 Медісон () — місто в окрузі Бун, штат Західна Вірджинія (США).
 Медісон () — місто, розташоване в округах Медісон та Сент-Клер (штат Іллінойс, США).
 Медісон () — місто та адміністративний центр округу Джефферсон, штат Індіана (США).
 Медісон () — місто в окрузі Лейк, Південна Дакота (США).
 Медісон () — населений пункт в окрузі Ґрінвуд, штат Канзас (США).
 Медісон () — населений пункт в окрузі Нью-Гейвен, у штаті Коннектикут (США).
 Медісон () — місто в окрузі Сомерсет, Мен (США).
 Медісон () — місто в окрузі Лак-ки-Парл, штат Міннесота (США).
 Медісон () — місто в окрузі Медісон, штат Міссісіпі (США).
 Медісон () — місто в окрузі Монро, штат Міссурі (США).
 Медісон () — місто та адміністративний центр округу Медісон, штат Небраска, (США).
 Медісон () — місто в окрузі Керролл, штат Нью-Гемпшир (США).
 Медісон () — місто в окрузі Морріс, Нью-Джерсі (США).
 Медісон () — місто в окрузі Медісон, штат Нью-Йорк (США).
 Медісон () — місто в окрузі Лейк, штат Огайо (США).
 Медісон () — населений пункт (боро) в окрузі Вестморленд, штат Пенсільванія, (США).
 Медісон () — місто в окрузі Рокінґгем, Північна Кароліна, (США).
 Медісон () — населений пункт та окружний центр округу Медісон, Флорида (США).
 Медісон — місто, штат Нью-Йорк
 Медісон — місто, штат Вісконсин
 Медісон — місто, штат Вісконсин
 Медісон — селище, штат Нью-Йорк
 Медісон — селище, штат Огайо
 Медісон Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсильванія
 Медісон Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Медісон Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Медісон Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсильванія
 Медісон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Медісон — переписна місцевість, штат Мен
 Медісон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Медісон — гірський хребет у Скелястих горах (США).
 Медісон-сквер-гарден () — розважально-спортивний комплекс у Нью-Йорку
 Медісон (округ) ( — назва декількох округів у США.

Інше 
 Медісон () — один із видів командних гонок на витривалість у велоспорті.
 «Медісон» () — кінофільм режисера Вільяма Байндлі, який вийшов на екрани в 2005 році.
 «Джеймс Медісон» — тип американських атомних підводних човнів другого покоління, здатних нести балістичні ракети.